Лю̀цян Фѐликс Ян Малино̀вски, герб Побуг () е полски езиковед славист, фолклорист, изследовател на шльонските диалекти, професор в Ягелонския университет, член на Академията на знанията, баща на антрополога Бронислав Малиновски.

Трудове 
 O nawróceniu Słowian pomorskich przez Św. Ottona. (1867)
 Zur Lautlehre der Lehnworter in der polnischen Sprache и Zur Volksetymologie (1869)
 Studya nad etymologią ludową (1873)
 Beiträge zur slavischen Dialectologie (1873)
 Zarysy życia ludowego na Śląsku (1877)
 Studya szląskie. O samogłoskach nosowych w gwarach polskich na Szląsku (1882)
 Bajki śląskie (1884)
 O niektórych wyrazach ludowych. Zapiski porównawcze (1892)
 O języku komedyj Franciszka Bohomolca, Kraków (1895)
 Archiwum do dziejów literatury i oświaty w. Polsce (1896)
 Die polnischen Mundarten in West-Galicien? (1896)
 Powieści ludu polskiego na Śląsku (1898)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски фолклористи
Полски диалектолози
Полски слависти
Възпитаници на Йенския университет
Възпитаници на Хумболтовия университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Полската академия на науките
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище